Дени́с Влади́мирович Доло́нский (17 октября 1972, Ленинград, РСФСР, СССР — 1 июля 2019, Баренцево море, близ Североморска, Мурманская область, Россия) — российский офицер, подводник-гидронавт, командир глубоководной подводной лодки АС-12, известной также как «Лошарик», капитан 1-го ранга, Герой Российской Федерации (2012).

Биография 
Денис Владимирович Долонский родился 17 октября 1972 года в Ленинграде. Подводник.

В 1994 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания.

Занимался исследованиями Арктики и Антарктики. В начале 2010-х годов за данную деятельность получил звание Героя Российской Федерации.

Служил в войсковой части № 45707, расквартированной в Петергофе и подчинённой Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (ГУГИ Минобороны России), являлся старшим специалистом центра.

Смерть 
1 июля 2019 года командир глубоководной подводной лодки АС-12 (известной также как «Лошарик») капитан 1 ранга Д. В. Долонский погиб во время пожара на борту лодки. В результате пожара на лодке погибло от отравления продуктами горения 14 членов экипажа, среди которых находились семь капитанов 1 ранга, в том числе два Героя России: Денис Долонский и капитан 1 ранга Н. И. Филин. Возгорание произошло в ходе проведения батиметрических работ в Баренцевом море — измерений рельефа дна в российских территориальных водах. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, лодка вернулась на базу в Североморск.

Служил на АС-12 с момента спуска на воду. Проживал в Петродворцовом районе города Санкт-Петербурга.

6 июля 2019 года похоронен с воинскими почестями на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Имя присвоено улице Петергофа. А так же СОШ №337 города Санкт- Петербург

Награды 
 Герой Российской Федерации (сентябрь 2016 года — закрытый указ)
 орден Мужества (дважды, последний 4 июля 2019 года посмертно);
 орден «За военные заслуги»
 орден «За морские заслуги»
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
 медаль «300 лет Российскому флоту»
 медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени
 медаль «За отличие в военной службе» трёх степеней
 медаль «За службу в подводных силах»

Примечания

Ссылки 
 
 Установлены личности двух погибших на лодке Героев России 

Подводники России
Исследователи Арктики
Исследователи Антарктики
Акванавты
Капитаны 1-го ранга (Российская Федерация)
Выпускники Высшего военно-морского училища подводного плавания
Похороненные на Серафимовском кладбище